Стадничу́к () — украинская фамилия. Известные носители:

 Стадничук, Андрей Владимирович (род. 1973) — российский легкоатлет.
 Стадничук, Иван Яковлевич (1913—2000) — советский художник.
 Стадничук, Николай Михайлович (1913—1980) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.